111-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 111-й меридиан восточной долготы
 111-й меридиан западной долготы